Provincia di Pangasinan, provincia delle Filippine nella regione di Ilocos
Lingua panggasinan, lingua parlata nelle Filippine
Panggasinan, gruppo etnico delle Filippine